Nias eller NIAS kan syfta på:

 Nias, Indonesien  – en ö i Indonesien
 Kabupaten Nias – en kabupaten på ön Nias i Indonesien
 Nias Island – en ö i Nunavut, Kanada
 NIAS – en förkortning för Nordisk Institut för Asienstudier, se Nordiska Asieninstitutet